Андрес Артуро Гарсиа Менендес (; род. 12 апреля 1956, , провинция Гавана, Куба), более известный как Энди Гарсиа () — американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер кубинского происхождения. Номинант на премию «Оскар» за роль второго плана в гангстерской драме «Крёстный отец 3».

Биография 
Родился 12 апреля 1956 года в кубинском городе Бехукаль (тогда — провинция Гавана). Когда ему было 5 лет, семья была вынуждена переехать в Америку из-за революции. В 1978 году Гарсиа переехал в Лос-Анджелес, выступал в независимых театральных труппах, время от времени снимаясь в маленьких эпизодах на телевидении. Первое заметное появление Энди Гарсиа на киноэкране состоялось в фильме Хэла Эшби «Восемь миллионов способов умереть» (). Всё последующее десятилетие актёр участвовал в основном в картинах криминального жанра «Неприкасаемые», «Чёрный дождь», «Внутреннее расследование», «Крёстный отец 3».

24 сентября 1982 года Энди Гарсиа женился на Марии Виктории «Мариви» Лоридо Гарсиа (). У них родилось четверо детей, в том числе дочь Доминик, ставшая актрисой.

Гарсия неоднократно выражал своё несогласие с коммунистическим режимом, который правил Кубой со времени революции.

Фильмография

Актёр

Продюсер

Примечания

Ссылки 

 Watch: Andy Garcia interviewed at the 2006 Miami Film Festival on independentfilm.com 
 Andy Garcia interview for Smokin’ Aces

Иммигрировавшие в США с Кубы
Выпускники Актёрской студии
Выпускники Флоридского международного университета